Cardenal Caro puede referirse a:
 José María Caro Rodríguez, cardenal de la Iglesia Católica chilena
Provincia Cardenal Caro, provincia de la región de O'Higgins
 Departamento Cardenal Caro, antiguo departamento de la provincia de Colchagua
 Cardenal Caro, estación del Metro de Santiago
 Instituto Cardenal Caro, establecimiento educacional de Marchigüe
 Avenida Cardenal José María Caro

Véase también
José María Caro